Шарль-Теодо́р-Анри́ Де Косте́р (, 20 августа 1827, Мюнхен — 7 мая 1879, Иксель) — бельгийский франкоязычный писатель, наиболее известный как автор романа «Легенда об Уленшпигеле».

Биография 

Шарль Де Костер родился 20 августа 1827 года в Мюнхене, в семье управляющего делами папского нунция. Существует версия, что писатель был сыном самого нунция, аристократа бельгийского происхождения графа Шарля Мерси-Аржанто, по другой версии — сыном его брата. По этому поводу бельгийский критик  замечает: «Будущий автор „Легенды об Уленшпигеле“ был, несомненно, сыном своих родителей, даже если от этого и пострадал романтизм». Окончил университет, служил в государственном архиве. В 1858 году выпустил книгу «Фламандские легенды» (), затем — сборник новелл «Брабантские сказки» ().

В 1867 году было издано наиболее известное произведение Де Костера «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» (), при создании которого Де Костер пользовался материалами старинных хроник («История Нидерландов» Эмануэла ван Метерена, 1599, и др.), а также работами писателей и публицистов XVI века.

Самому писателю его главная книга не принесла при жизни ни славы, ни улучшения материального положения. В 1870 году его пригласили преподавать французскую литературу во вновь открытую в Брюсселе военную школу. Работа в военной школе не избавила писателя от бедности: кредиторы наложили арест на его жалованье. Но он продолжал писать. В том же 1870 году он опубликовал роман «Свадебное путешествие» (русский перевод 1873, затем 2013 года), в котором ощущается влияние Оноре де Бальзака. В 1874—1879 годах во французском журнале «Le tour du monde» публиковались путевые очерки Де Костера «Зеландия». Вторая незаконченная часть этих очерков «Нидерланды» вышла уже после смерти автора.

Шарль Де Костер скончался 2 мая 1879 году от туберкулёза и диабета, не дожив до 52 лет. Похоронен на кладбище Икселя в пригороде Брюсселя.

Творчество 

«Легенда об Уленшпигеле» оказала влияние на писателей «Молодой Бельгии», на французского классика Ромена Роллана («Кола Брюньон»), известного белорусского писателя Владимира Короткевича (роман «Христос приземлился в Гродно», 1967), советского детского писателя Константина Сергиенко, автора популярной повести «Кеес — адмирал тюльпанов» (1975). Книгу Де Костера высоко ценили Максим Горький, Стефан Цвейг, украинский писатель-антифашист Ярослав Галан, египетский поэт XX века Абд ар Рахман аль Хамиси. Тиля Уленшпигеля упоминают Эдуард Багрицкий, Евгения Гинзбург в «Крутом маршруте».

На его основе была создана пьеса Григория Горина «Страсти по Тилю» (1970, постановка Марка Захарова в Театре имени Ленинского комсомола под названием «Тиль» — 1974), а затем и фильм А. Алова и В. Наумова «Легенда о Тиле» (1976).

Самое известное предисловие к роману Де Костера написал Константин Паустовский. Всемирно известный австрийский и американский психиатр Вильгельм Райх взял к своей книге «Взгляни на себя, маленький человек» эпиграф из Де Костера: «Ты, ханжествующий обыватель, что потешается надо мной! Ответь мне, чем живут твои политики с тех пор, как существует мир? Резнёй и убийствами!»

Е. И. Парнов сравнивает «Легенду об Уленшпигеле» с «Мастером и Маргаритой» М. А. Булгакова, современный российский писатель Д. Л. Быков — с «Дон Кихотом» и «Мёртвыми душами».

На нидерландский язык Де Костера перевёл известный писатель и участник Движения Сопротивления Тейн де Фриз.

Произведения 
 «Фламандские легенды» ()
 «Брабантские сказки» ()
 «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» ()
 «Свадебное путешествие» ()
 «Зеландия» / «Нидерланды» (путевые очерки)

Экранизации 
 «Приключения Тиля Уленшпигеля» — режиссёр Йорис Ивенс, в главных ролях — Жерар Филип и Жан Карме (Франция-Нидерланды, 1956)
 «Легенда о Тиле» — режиссёры А. Алов и В. Наумов, в главных ролях — Лембит Ульфсак и Евгений Леонов (СССР, 1976)
 «Тиль Уленшпигель» — мультфильм, режиссёр Эберхард Юнкенсдорф (ФРГ, 2003)

Память 
Ш. Де Костер изображён на бельгийской почтовой марке 1952 года.

В музее Уленшпигеля в бельгийском городе Дамме есть экспозиция, посвящённая Шарлю Де Костеру.

Примечания

Литература 
 Уленшпигель, изд. «Современные проблемы», М., 1916. (ещё ранее в трёх перев., 1915—1916); Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, перев., примеч. и вступ. ст. А. Г. Горнфельда, 2 тт., изд. «Всемирная литература», М.-Пг., 1919. (лучший перевод); др. изд. Гиз, П., 1920; изд. «Молодая гвардия», М., 1925. (оба изд. сокращены); изд. «ЗИФ», М., 1928.
 Веселовская М. Старшие и одинокие новой бельгийской литературы (Ван-Гессель, Де Костер, Пирме), «Голос минувшего», 1913, IX; Фриче В. М. Национальная библия Бельгии, «Голос минувшего», 1915, I; Рецензии: Тугарин, «Книга и революция», 1920, III, IV; Степанов И. там же, 1920, VI (с критикой изд. «Всемирной литературы»); Запровская А. «Книгоноша», 1925, № 31—32; Desombiaux M. Premiers romanciers nationaux de Belgique, 1919.
 
 Шарль де Костер. Фламандские легенды / Пер. А. Даманской, З. Журавской. — М.: Наука, 1975. — 280 с. — Серия «Литературные памятники».

Французские писатели
Писатели Бельгии